Danaos (Oudgrieks: ; Danaos) was een figuur uit de Griekse mythologie. Zoon van Belos en Anchinoë en tweelingbroer van Aigyptos. Zijn mythe hangt samen met de stichting van de stad Argos, een van de voornaamste Myceense steden. In het antieke epos (Homerus' Ilias en Vergilius' Aeneis) worden de Grieken regelmatig aangeduid met de naam "Dana(o)i" = "afstammelingen van Danaos". "Creditis avectos hostes, aut ulla putatis dona carere dolis Danaum?"

Na de dood van zijn vader maakt zijn broer Aigyptos zich meester van Egypte. Danaos zelf is dan heerser van Libië. Aigyptos had 50 zonen en Danaos 50 dochters, de Danaïden. Aigyptos stelt een huwelijk tussen de zonen en dochters voor, maar omdat Danaos zijn broer vreest, ontvlucht hij Libië. Hij bouwt met de hulp van de godin Pallas Athene de allereerste boot, waarmee hij naar Argos gaat, want met deze stad is hij verbonden via zijn voorouder Io. Hij weet de troon van Argos te bestijgen.

De tempel van Apollo was een belangrijk heiligdom in Argos, waar de troon van Danaos te bewonderen viel. Hecataeus dicht Danaos de uitvinding van het Griekse schrift toe.

Stamboom

Mythische koning van Argos